Hovorové slovo svěťák může mít různé významy:

 světový pohár
 světový rekord

Podobné názvy 
 Světáci
 Světák
 Světec